Wahlkreis 120 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 120
 Landtagswahlkreis 120